Serra do Recreio kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Serra do Recreio (ås), Pernambuco, 
 Serra do Recreio (berg), Piauí, Valença do Piauí, 

Robotskapade Brasilienförgreningar